Stolzenhan ist der deutsche Name von Orten in Tschechien:

 Háj u Loučné, Ortsteil der Gemeinde Loučná pod Klínovcem im Okres Chomutov
 Pyšná, Ortsteil der Gemeinde Vysoká Pec im Okres Chomutov